Sarah, duquesa de York (nacida Sarah Margaret Ferguson; Marylebone, Inglaterra, 15 de octubre de 1959) es la exesposa del príncipe Andrés, duque de York, por lo tanto, exmiembro de la familia real británica. También es madre de las princesas Beatriz y Eugenia, que son respectivamente la  y la  en la línea de sucesión al trono británico. Fergie, como es apodada popularmente debido a su apellido, es mundialmente conocida por sus diversos escándalos de tabloide, así como por sus trabajos de caridad. Sarah Ferguson fue duquesa consorte de York durante su matrimonio con el príncipe Andrés, duque de York.

Primeros años 
Sarah Margaret Ferguson nació en Londres, Inglaterra como la segunda hija del mayor Ronald Ivor Ferguson y de su primera esposa, Susan Mary Wright —más tarde, Susan Barrantes, debido a su matrimonio con el argentino Héctor Barrantes—. Tiene una hermana mayor, Juana Luisa, nacida en 1957. Es por nacimiento miembro de la aristocracia británica, ya que muchos de sus antepasados están directamente relacionados con la Casa de Estuardo. Por parte de padre, es descendiente del rey Carlos II de Inglaterra a través de dos de sus hijos ilegítimos: Carlos Lennox,  duque de Richmond y James Scott,  duque de Monmouth. Además es tataranieta de William Montagu-Douglas-Scott,  duque de Buccleuch y bisnieta de Mervyn Wingfield,  vizconde Powerscourt. Además de eso, su abuela materna, lady Marian Louisa Montagu Douglas Scott era prima de Alicia de Gloucester, tía de la fallecida reina, Isabel II del Reino Unido.

Matrimonio y descendencia 
El romance entre Sarah y el príncipe Andrés comenzó después de que Diana, princesa de Gales, planeara un encuentro entre los dos en 1985 e incentivase la relación entre ambos. A comienzos de 1986, la pareja ya estaba comprometida, contrayendo matrimonio en la Abadía de Westminster, en Londres, el 23 de julio de aquel año. Los recién casados recibieron de la reina los títulos de duques de York, condes de Inverness y barones Killyleagh. Además, Sarah recibió automáticamente el tratamiento de su alteza real.
Los duques de York tienen dos hijas y dos nietos:

 S.A.R. la princesa Beatriz (8 de agosto de 1988). Casada el 17 de julio de 2020 en la capilla real de Todos los Santos con Edoardo Mapelli Mozzi (nacido el 19 de noviembre de 1983).
 Sienna Mapelli Mozzi (nacida el 18 de septiembre de 2021).
 S.A.R. la princesa Eugenia (23 de marzo de 1990). Casada el 12 de octubre de 2018 en la Capilla de San Jorge con Jack Brooksbank (nacido el 3 de mayo de 1986).
 August Brooksbank (nacido el 9 de febrero de 2021).

Escándalos y divorcio 
Alrededor de 1992, el matrimonio pasó por desavenencias y la pareja, a pesar de haber sido feliz a finales de los años ochenta, no se entendía. Mientras Andrés estaba lejos de casa bajo el pretexto de sus deberes reales y navales, Sarah era vista frecuentemente en compañía de otros hombres, entre los que destaca el millonario Steve Wyatt, de Texas. En enero de 1992, los duques de York anunciaron su separación. Sin embargo, los problemas continuaron. En agosto de 1992 fueron tomadas unas fotos de John Bryan, un administrador financiero estadounidense, en una actitud sorprendente: le estaba chupando los pies a Sarah, que a su vez estaba en toples. El Daily Mirror las publicó en primera plana. Sarah fue sometida al escarnio y definitivamente su relación con la familia real quedó deteriorada. Después de cuatro años, los duques de York pactaron de mutuo acuerdo el divorcio en 1996, hecho que le costaría a Sarah la pérdida del tratamiento de S.A.R., aunque pudo retener el título de duquesa de York. En abril de 2016, apareció nombrada en los Panama Papers.

Después del divorcio 
Tras su divorcio, la duquesa de York tuvo varios encontronazos con la prensa, algunos de ellos derivados del sobrenombre que los tabloides le habían otorgado debido a sus subidas de peso: duchess of Pork (duquesa del cerdo). Hoy, Sarah no atrae tanta atención. Tras su divorcio, empezó una nueva vida trabajando como comercial. Esas actividades la ayudaron a pagar sus cuantiosas deudas acumuladas en los años ochenta y en los años 90. Actualmente, se dedica a la literatura, escribiendo libros infantiles con un gran éxito.

Relaciones con los Windsor 
El divorcio de los York fue amistoso. Ambos tienen un sistema para «coeducar» a sus hijas y siguen disfrutando de su compañía. La relación entre Sarah y la reina Isabel II fue cordial, aunque no ocurría lo mismo con el príncipe Felipe de Edimburgo. 

Sarah evita responder preguntas sobre la Familia Real en entrevistas. Por otro lado, estuvo presente en los funerales de Lady Di, la reina madre y la reina Isabel II. Acudió a numerosas fiestas de aniversario de la realeza británica. Sin ir más lejos, en junio de 2006 Sarah y sus hijas acudieron invitadas al evento en que el príncipe Andrés fue nombrado caballero real de la Orden de la Jarretera. No fue invitada al enlace real entre el duque y la duquesa de Cambridge, celebrado el 29 de abril de 2011, pero sí a la de los duques de Sussex, celebrado el 19 de mayo de 2018. Ese mismo año, asistió a la boda de su hija menor, la princesa Eugenia, celebrada el 12 de octubre de 2018.

Títulos y tratamientos 
 15 de octubre de 1959-23 de julio de 1986: Señorita Sarah Ferguson.
 23 de julio de 1986 - 30 de mayo de 1996: Su alteza real, la duquesa de York.
 30 de mayo de 1996 - presente: Sarah, duquesa de York.

Trabajo de caridad 
Sarah Ferguson es patrona y expresidenta de la Motor Neurone Disease Association. Es también portavoz de la SOS Children's Villages. Por segundo año consecutivo, es Embajadora Global RMHC (Ronald McDonald House Charities). Su tour de 2006 la llevó a Tokio, Seattle, Dallas, Detroit, Boston, Nueva York y terminó en Pekín.

También es embajadora de Unicef.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama de la Orden de la Sonrisa (República de Polonia, 12/1999).

Cine 

1999 Friends

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Ficha en Internet Movie Database (en inglés).

Familia Mountbatten-Windsor
Princesas británicas por casamiento
Nobles de Reino Unido
Duquesas de York
Escritores de literatura infantil de Inglaterra
Exmiembros de Familias Reales